Sistemas abertos em administração
 Open source - sistemas ou programas computacionais de código aberto
 Sistema aberto (física)

Desambiguação